

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Małęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Gózd
 Małęczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą